Matthew Langford Perry, kanadsko-američki filmski glumac 
 Matthew C. Perry, američki mornarički časnik